Чудаки (фильм, 1974) — фантастический художественный фильм, «Грузия-фильм»
 Придурки (фильм, 1979) — канадский комедийный фильм
 Чудаки (фильм, 2004) () — фильм, режиссёра Кристиана Джеймса
 Чудаки (мультфильм) () — фильм, режиссёра Эммануеля Клотца
Медиафраншиза «Чудаки» ():

 Чудаки ()— американский телевизионный сериал, впервые показанный на канале MTV с 2000 по 2002 год

 Чудаки () — документальная комедия 2002 года, режиссёра Джеффа Тремэйна
 Придурки / Чудаки 2 () — документальная комедия 2006 года, режиссёра Джеффа Тремэйна
 Чудаки 3D () — документальная комедия 2010 года, режиссёра Джеффа Тремэйна
 Чудаки навсегда () — документальная комедия 2022 года, режиссёра Джеффа Тремэйна

См. также 
 Чуваки (фильм)
 Чудак (фильм)
 Чудак-человек